Mautini () war bis 1992 die Nationalhymne Palästinas, seit 2004 die des Irak. Der Text stammt von dem palästinensischen Poeten Ibrahim Touqan, die Musik von Mohammed Flayfel (1899–1985), der auch die syrische Nationalhymne Humat ad-Diyar komponierte. Mautini ist ein in der arabischen Welt sehr populäres Volkslied, das aus der Zeit des Panarabismus stammt. Nach dem Sturz von Saddam Hussein ersetzte es die vorhergehende Nationalhymne Ardulfurataini Watan.

Text

Siehe auch 
 Liste der Nationalhymnen

Nationalhymne
Nationales Symbol (Irak)